

Persone 
 Filippo Gentiloni – giornalista e saggista italiano
 Paolo Gentiloni – politico italiano
 Umberto Gentiloni – storico italiano
 Vincenzo Ottorino Gentiloni – politico italiano

Altro 
 Patto Gentiloni – stipulato da Vincenzo Ottorino Gentiloni per attenuare il non expedit di Pio IX
 Governo Gentiloni